John Keane (1. baron Keane)
 John Keane (3. baron Keane)
 John B. Keane

Zobacz też